Росель (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 74,9 км². Население — 1189 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Rossell
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона